Корре́а — испанская () и португальская () фамилия. Известные носители:
 Корреа, Андрес (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Корреа, Анхель (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Корреа, Арон (род. 1964) — бразильский шахматист.
 
 Корреа, Лукас (род. 1984) — аргентинский футболист, центральный полузащитник.
 Корреа, Лучано (1982) — бразильский дзюдоист.
 Корреа, Маркос Аоас (род. 1994) — бразильский футболист.
 Корреа, Мохамет (род. 2001) — сенегальский футболист, нападающий.
 Корреа, Павлос (род. 1998) — кипрский футболист.
 Корреа, Рафаэль (род. 1963) — эквадорский государственный и политический деятель.
 Корреа, Фернандо (род. 1974) — уругвайский футболист, ныне тренер.
 Корреа, Хайме (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Корреа, Хавьер (род. 1976) — аргентинский гребец-байдарочник.
 Корреа, Хулио (1890—1953) — парагвайский поэт и драматург.
 
 Корреа, Энрике Алвим (1876—1910) — бразильский художник.

В составе сложных фамилий
 Корреа-Макмаллен, Тара (1989—2005) — американская актриса.
 Кристиан Корреа Дионисио (род. 1975) — бразильский футболист, нападающий.
 Насинович Корреа, Ана Мария (1947—1972) — студентка, активистка Действия за национальное освобождение.
 Рожерио Корреа де Оливейра (род. 1979) — бразильский футболист.
 Шейнер Корреа, Пабло Эрнесто (род. 1962) – уругвайский дипломат.
 Луис Фелипе ди Сейшас Корреа (род. 1945)  — бразильский дипломат.

См. также